Meisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Meisinger (1899–1947), deutscher Oberst der Polizei, SS-Standartenführer und Kriegsverbrecher
 Josef Meisinger (Politiker) (* 1943), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Othmar Meisinger (1872–1950), badischer Heimatforscher
 Peter Meisinger (* 1954), deutscher Handballspieler und -trainer
 Sebastian Meisinger (* 1981), österreichischer Rapper, siehe Money Boy
 Thomas Meisinger (* 1957), deutscher Skispringer
 Vanessa Meisinger (* 1991), deutsche Popsängerin und Fernsehmoderatorin
 Werner Meisinger, österreichischer Basketballspieler. 
 Wolfgang Meisinger (* 1956), deutscher Dokumentarfilmer und Regisseur

Siehe auch:
 Hager & Meisinger, 1888 gegründetes Unternehmen in der Dental- und Medizinbranche